Die Abkürzung CKW steht für:
 Chlorkohlenwasserstoffe
 Centralschweizerische Kraftwerke AG

CKW